Гандурин — русская фамилия. Известные носители:

 Гандурин, Александр Николаевич (1912—1974) — советский хозяйственный и государственный деятель, министр бытового обслуживания населения РСФСР.
 Гандурин, Антон Михайлович (1848—1910) — крупный Иваново-Вознесенский промышленник, общественный деятель, меценат.
 Гандурин, Иван Константинович (1866—1946) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны.
 Гандурин, Николай Константинович — полковник Российской императорской армии, офицер из свиты царя Николая II.